Еремин Сергей Васильевич (род. 1956, Шахты, Ростовская область) — советский и российский .

Биография 
Окончил Ростовский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет (1973—1978).

Член СХ России с 1989 года.

Награждён Почетной грамотой Министерства образования РФ (2002), Диплом ВТОО Союза художников России (2006), Благодарностью и медалью «Достойному», Российской Академии художеств (2009), Благодарностью Министра культуры РФ (2009), Золотой медалью «СХР».

Преподавал на кафедре изобразительного искусства РГПИ (1978—1982). С 1996 года — заведующий художественным отделением детской школы искусств им. С. И. Танеева (Шахты).

В 2000—2003 гг. — доцент кафедры «Моделирования, конструирования и дизайна» ИСОиП филиал ДГТУ.

С 2002 года — доцент кафедры ИЗО РГПУ (ныне ПИ ЮФУ), с 2003 года ведёт мастерскую академической живописи.

В 2002 году награждён «Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации».

Произведения находятся в музеях, галереях и частных собраниях России, Германии, Испании, Бельгии, Англии, Швейцарии и других странах.

Выставочная деятельность 
Участник выставок с 1985 года: зональных, республиканских, всероссийских, международных.

Участвует во всероссийских выставках:
 «Россия — IX» г. Москва 1999 г.;
 «2000 — летию Христианства» г. Москва 2000г;
 «Россия — X» г. Москва 2004г;
 «60-летию Победы в Великой Отечественной войне» г. Москва 2005 г.
 «100-летию М. Шолохова» в г. Ростове-на-Дону.

Выставки 
 с 1978 г. — ежегодно участвует в городских и областных художественных выставках.
 1983 г. — Региональная выставка молодых художников Юга РСФСР: «Край хлеборобный» -г. Ростов-на-Дону.
 1984 г. — Региональная выставка «Юг России» г. Нальчик
 1987 г. — Всероссийская выставка «Молодость России» — центральный Дом художников
 г. Москва.
 1987 г. — Выставка художников Дона в г. Гера Германия.
 1988 г. — Всесоюзная выставка «Молодость страны» — центральный выставочный зал «Манеж» г. Москва.
 1988 г. — Выставка живописи и скульптуры художников России из собраний Министерства Культуры РСФСР г. Арзамас
 1988 г.- Выставка произведений молодых художников РФ из собраний Министерства культуры РФ в Финляндии. Хельсинки.
 
 1991 г. — Республиканская ретроспективная выставка, посвящённая 20-летию объединения молодых художников и искусствоведов Союза Художников России г. Краснодар.
 1991 г. — зарубежная выставка художников Дона в Финляндии.
 1992 г. — Выставка молодых художников России г. Сочи.
 1996 г. — Групповая выставка пяти художников г. Шахты в художественном салоне «Визаж» г. Шахты
 1996 г. — Персональные выставки:
 городской музей г. Шахты
 1997 г. — Персональная выставка Германия г. Гельзенкирхен совместно с Колесниковым В. П. и Милаевым Н. С.
 1997 г. — Персональная выставка — Мадрид, Испания.
 1999 г. — Персональная выставка Германия г. Гельзенкирхен совместно с Колесниковым В. П. и Милаевым Н. С.
 
 1999 г. — Всероссийская выставка "Россия IX " — центральный Дом художника г. Москва.
 2000 г. — Всероссийская ретроспективная выставка «Имени твоему», посвящённая 2000-летию Христианства, г. Москва, ЦДХ.
 2001 г.- Международный конкурс «Подиум-2001» член оргкомитета, художественный руководитель 7-ми работ студентов ЮРГУЭС г. Ростов-на-Дону.
 2002 г. — Международный конкурс «Подиум-2002» Член жюри, художественный руководитель 12-ти работ студентов ЮРГУЭС.
 
 2005 г. — Международная выставка, посвящённая 60-летию Победы. Центральный Дом Художника г. Москва.
 2005 г. — Всероссийская выставка, посвящённая 100-летию М. А. Шолохова, г. Ростов-на-Дону.
 2006 г. — Выставка художников Дона в г. Москве посвящённая 65-летию Ростовской областной организации Союза художников РФ.
 
 2007 г. — Персональная выставка в г. Ростове-на-Дону
 2008 г. — Всероссийская выставка, посвящённая Сталинградской битве. г. Волгоград
 
 2008 г. — Региональная выставка «Юг России» г. Сочи

С 2007 года — является участником проектов Академии художеств и выставок художников-педагогов Юга России, проходивших в городах Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Сочи.

Литература 
 Ковальчук, В. В Испании его поразило небо / В. Ковальчук // Шахтинские известия. — 2008. — 23 янв. — С. 4.
 Сязина, И мир вокруг художника: [к 50-летнему юбилею художника в Ростове открылась его выставка] / И. Сязина // К Вашим услугам. — 2007. — 28 ноября. — С. 7.
 Сязина, И. Храм души: [50-летие Сергея Васильевича Ерёмина] / И. Сязина // Грушевский мост. — 2006. — № 3. — С. 36-37.
 Описать сложно — надо видеть // Шахтинские известия. — 2006. — 20 мая. — С. 3.
 Федотова, В. И художник, и учитель / В. Федотова // Поле зрения. — 2000. — 24 февр. — С. 3.
 Александров, Ю. Очарованный русской природой: [выставка С. Ерёмина] / Ю. Александров // Ленинское знамя. — 1984. — 8 марта. — С. 4.

Примечания

Ссылки 
 Художники г. Шахты Ростовской области